Sagaris steht für:

 antiker Name eines Flusses in Sarmatien, siehe Beresan (Fluss)
 TVR Sagaris, ein Sportwagen des britischen Autoherstellers TVR